Осада Чернигова 1579 года — событие русско-польской войны 1578—1582 годов, являвшейся заключительным этапом Ливонской войны.

Поздней осенью, вдохновившись взятием Полоцка войсками короля Стефана Батория, киевский воевода князь Константин Острожский с сыном Янушем и брацлавский каштелян Михаил Вишневецкий по приказу короля во главе войска Речи Посполитой переправились через Днепр и осадили Чернигов. В состав их войска входили несколько сотен белгород-днестровских татар Кошкильдея-аги, а также ополчение киевской, овручской, остерской и гомельской шляхты.

Как писал Рейнгольд Гейденштейн, русский гарнизон в Черниговском детинце отважно оборонялся, из-за чего войска Речи Посполитой вынуждены были прекратить осаду, подпалив другие части города. Они распустили загоны по всей Северской земле, доходя до Стародуба, Почепа и Путивля, и разоряли их окрестности, возвращаясь с большой добычей. Жестоко разграблен и в значительной мере разрушен был и Елецкий Успенский монастырь близ Чернигова.

Примечания

Литература 
 Филюшкин А.И. Окончание Ливонской войны 1558-1583 гг.: «Московская война» (1579-1582)  // История военного дела: исследования и источники. — 2015. — Специальный выпуск II. Лекции по военной истории XVI-XIX вв. — Ч. II.

Чернигов 1579
Чернигов 1579
Чернигов 1579
Чернигов 1579
Чернигов 1579
Чернигов 1579
Чернигов
1579
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании